Rattlesnake Island steht für:

* Rattlesnake Island (Okanagansee), Binneninsel im Okanagansee, Kanada
 Rattlesnake Island (Eriesee), Insel im Eriesee, USA